Slovo Vidoule má více významů:

 Vidoule – staroslověnsky/staročesky vidovle – hora nebo kopec s dalekým rozhledem. V chorvatštině zachováno v podobě Vidova gora 
 Vidoule (přírodní památka) – stolová hora v Praze
 Vidoule (čtvrť) – prvorepubliková vilová čtvrť na západě a jihovýchodě kopce Vidoule.
 Vidoule – autobusová zastávka Pražské integrované dopravy ve čtvrti Jinonice 
 K Vidouli – dřívější název dnešní autobusové zastávky Pražské integrované dopravy Šafránkova
 Botanica Vidoule – nově vznikající čtvrť s bytovými domy a RD pod jižní stranou kopce v blízkosti metra B, stanice Nové Butovice
 Vidovle – část obce Bitozeves v okrese Louny

Externí odkazy